

Жінки 
 Краснікова Вікторія Володимирівна — заслужений донор України.
 Краснікова Яна (* 1999) — українська модель. Переможниця конкурсу краси Міс Україна — Всесвіт 2017.

Чоловіки 
 Красніков Костянтин Кирилович (1968—1993) — старший лейтенант ЗС РФ, Герой Російської Федерації (1993, посмертно).
 Красніков Микола Олегович (* 1985) — російський гонщик, виступає в мотогонках на льоду.
 Красніков Олександр Олексійович (* 1950) — генерал-майор інженерних військ, Герой Російської Федерації.
 Красніков Сергій Владиленович (* 1961) — російський фізик, доктор фізико-математичних наук.

Примітки